Qazaxlı – centro abitato del distretto di Daşkəsən, in Azerbaigian
 Qazaxlı – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian